PNA – kwas peptydonukleinowy (od ang. peptide nucleic acid)
 PNA – pocztowy numer adresowy
 PNA – Puchar Narodów Afryki
 PNA – oznaczenie portu lotniczego Pampeluna